Куронь — фамилия. Известные носители:
 Куронь, Гражина (1940—1982) — диссидентка и правозащитница.
 Куронь, Мацей (1960—2008) — кулинар и ресторатор, журналист, телеведущий.
 Куронь, Яцек (1934—2004) — польский политик.